Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 1999 war ein Amateurturnier zur Ermittlung des U19-Europameisters im Snooker, das im Januar 1999 im polnischen Kalisz ausgetragen wurde. Sieger wurde der Niederländer Gerrit bij de Leij, der im Finale Titelverteidiger Ian Preece aus Wales besiegen konnte. Angaben über das höchste Break und das Preisgeld sind unbekannt.

Turnierverlauf 

Das Turnier begann mit einer Gruppenphase, in denen im Modus Best of 5 Frames gespielt wurde. Die Ergebnisse der Gruppenphase sind nur teilweise überliefert. Jedenfalls zogen pro Gruppe einige Spieler in die Endrunde ein, ab der der Sieger im K.-o.-System in verschiedenen Best-of-Modi entschieden wurde. Es sind allerdings nicht alle Viertelfinalergebnisse bekannt. Von daher werden im Folgenden alle Achtelfinalspiele, bei denen kein weiterer Zusammenhang mit dem bekannten Turnierplan bekannt ist, gesondert dargestellt. Die Reihenfolge der Partien folgt der alphabetischen Darstellung der Datenbank CueTracker.

Achtelfinalpartien ohne bekannten weiteren Zusammenhang

|}

Turnierplan

Einzelnachweise 

1999
U19 Europameisterschaft
Sport (Kalisz)
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Großpolen
Billardturnier in Polen